Egoshooter steht für:

 Alternativschreibweise für Ego-Shooter, Computerspielkategorie
 Egoshooter (2004), deutsches Filmdrama von Christian Becker und Oliver Schwabe